Le sigle SNDS peut désigner :
 le Système national des données de santé, en France,
 le Syndicat national des douaniers de la surveillance, un ancien syndicat français,
 les Sœurs de Notre Dame de La Salette,
 So Nyeo Shi Dae, un girl group sud-coréen aussi connu sous le nom de Girls' Generation

et en anglais :
 Single nucleotide differences (SNDs) - voir :  Polymorphisme nucléotidique.